Медве́дь:
 Медвежьи () — семейство хищных млекопитающих.
 Медведи () — род млекопитающих семейства медвежьих.
 Медведь — естественная негеральдическая фигура.
 «Медведь» — мужской журнал.
 «МЕДВЕДЬ» — избирательный блок «Межрегиональное движение Единство» на выборах 1999 года.
 «Медведь» — следственный изолятор № 4 Управления ФСИН по Москве, расположен в Медведково.
 Медведь — игрок на понижение на бирже.

Искусство и литература 
 «Медведь» — пьеса-шутка в одном действии А. П. Чехова (1888).
 «Медведь» — опера Уильяма Уолтона по пьесе А. П. Чехова (1967).
 «Медведь» — первое название пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» (1954).
 «Медведь» — песня российской рок-группы «Король и Шут» с альбома «Жаль, нет ружья» (2002).

Фильмы
 «Медведь» — фильм Исидора Анненского по пьесе А. П. Чехова (СССР, 1938).
 «» () — биографическая спортивная драма Ричарда Сарафьяна о тренере по американскому футболу Поле Брайанте (1984).
 «Медведь» () — драма Жан-Жака Анно (Франция — США, 1988).
 «Медведь» — мультфильм по одноимённой детской книге Рэймонда Бриггса (Великобритания, 1998).
 «Медведь» () — фильм ужасов Роэля Рейна (США, 2009).
 «Медведь» () — короткометражная комедия Нэша Эдгертона (Австралия, 2011).
 «Медведь» () — комедийный сериал Кристофера Сторера (США, 2022).

Вооружение и техника 
 КамАЗ-63501АТ «Медведь» — артиллерийский тягач.
 ВПК-3924 «Медведь» — бронеавтомобиль-вездеход.
 «Медведь» — семейство советских самозарядных карабинов.
 «Медведь» — марка советского дымного пороха для охотничьих ружей.
 «Медведь» () — название советского турбовинтового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 по классификации НАТО.
 «Медведь» — название автомобиля ВАЗ-2329 до 2006 года.
 «Медведь» — облако густого дыма, выпускаемое тепловозом при интенсивном наборе тяги.

Персоналии 
 Альбрехт Медведь (ок. 1100—1170) — первый маркграф Бранденбурга.
 Медведь, Александр Васильевич (род. 1937) — советский борец, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Медведь, Владимир Сергеевич (род. 1999) — белорусский футболист.
 Медведь, Вячеслав Григорьевич (род. 1951) — советский и украинский писатель-прозаик, эссеист.
 Медведь, Елена Евгеньевна (род. 1985) — российская футболистка.
 Медведь, Золтан (род. 1979) — венгерский шахматист, гроссмейстер.
 Медведь, Иван — запорожский казак.
 Медведь, Иван Федосеевич (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Медведь, Лев Иванович (1905—1982) — советский деятель медицины, академик АМН СССР.
 Медведь, Нора (род. 1977) — венгерская шахматистка, гроссмейстер (2002) среди женщин и международный мастер (2005).
 
 Медведь, Роман Иванович (1874—1937) — священник Русской православной церкви.
 Медведь, Филипп Демьянович (1890—1937) — советский государственный деятель, сотрудник НКВД.

Топоним 
Населённые пункты
 Медведь — село в Шимском районе Новгородской области.
 Медведь — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Старый Медведь — деревня в Шимском районе Новгородской области.

Водоёмы
 Медведь — ручей, приток Тихвинки (бассейн Невы).

Острова
 Медведь — остров архипелага Новая Земля.
 Медведь — остров в губе Ура Баренцева моря на Кольском полуострове.

См. также 
 
 
  (значения)
  (значения)
 
 
  (значения)
 Медвед — персонаж в субкультуре «падонкафф».
 «Медведь-гора» — русское название крымской горы Аю-Даг.
 Медведь-камень — скала в Свердловской области, недалеко от Нижнего Тагила.
 Русский медведь — западный образ России.
 Культ медведя — почитание медведя у различных народов.

Примечания